Hengist steht für:

 Hengest, legendärer angelsächsischer Führer und Gründer des Königreichs Kent
 Hengist-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Slingsby Hengist, britischer Lastensegler